Mark Brown peut désigner :
 Mark Brown, un Premier ministre des îles Cook ;
 Mark N. Brown (1951-), un astronaute américain ;
 Mark Brown (1958-), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Mark W. Brown (1962-), un paysagiste, auteur et artiste d'origine britannique ;
 Mark Brown (1981-),  un footballeur professionnel écossais ;
 Mark Brown, un scénariste et réalisateur britannique ;
 Mark Brown, un journaliste vidéoludique créateur de la chaîne Game Maker's Toolkit.